Antike Medizin steht für

 die Medizin des antiken Griechenland und des Römischen Reiches, siehe Medizin des Altertums
 den deutschen Titel der Textsammlung Medicina antiqua